Treća hrvatska nogometna liga - skupina Jug   2001/02.

2001./02. Jug
3-jug